Naţanz kan syfta på följande platser:

Iran 

 Shahrestān-e Naţanz (kommun, lat 33,55, long 51,87), Esfahan, 
 Natanz, kommunhuvudort, Esfahan, 

Robotskapade Iranförgreningar